Francis Russell kan syfta på flera personer, bland andra:
Francis Russell, 2:e earl av Bedford (omkring 1527 – 1585)
Francis Russell, 4:e earl av Bedford (1593 – 1641)
Francis Russell, 2:e baronet (omkring 1616–1664)
Francis Russell, markis av Tavistock (1739 – 1767)
Francis Russell, 5:e hertig av Bedford (1765-1802)
Francis Russell, 7:e hertig av Bedford (1788–1861)
Francis Russell, 9:e hertig av Bedford (1819 – 1891)